Салобре ():

 Салобре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете.
 Салобре — река в Испании, протекает по территории провинции Альбасете, левый приток реки Гуадальмена.
 Салобре — населённый пункт на севере Венесуэлы, расположен на территории штата Сукре.
 Салобре — река в Панаме, протекает по территории провинции Кокле, левый приток реки Эль-Кано.
 Салобре — река в Панаме, протекает по территории провинции Эррера, левый приток реки Эскота.